Infanterie-Kaserne ist der Name folgender Kasernen:

 Infanterie-Kaserne in Braunschweig
 Infanterie-Kaserne (Koblenz) in Koblenz
 Infanterie-Kaserne (Quedlinburg) in Quedlinburg